Joelfeest, het Germaanse zonnewendefeest
Joel (automerk)

Personen 
Billy Joel, een Amerikaanse pianist, zanger en componist
Joel Madden, zanger van de band Good Charlotte
Joel Robles, een Spaans voetballer

Zie ook
Joël (doorverwijspagina)
joelen